Леонтьев, Алексей: 
 
 Леонтьев, Алексей Леонтьевич (1716—1786) — российский китаевед.
 
 Леонтьев, Алексей Фёдорович (1917—1987) — советский математик.